ACG steht für:
 eines der vier Codone von Threonin
 ACG Advanced Component Group, den ursprünglichen Namen des Handelsunternehmens Azego
 Acromioclaviculargelenk, siehe Schultereckgelenk
 Air Cargo Germany, deutsche Frachtfluggesellschaft
 Akustocerebrografie, Ultraschallverfahren in der Medizin
 American College for Girls, siehe Robert College #Geschichte
 American Council on Germany, nichtstaatliche Organisation in den Vereinigten Staaten
 Amos-Comenius-Gymnasium Bonn
 An Comunn Gàidhealach, schottische Organisation zur Pflege der gälischen Sprache
 Anime, Comic and Games, siehe ACG (Subkultur)
 Área de Conservación Guanacaste, Weltkulturerbestätte in der Provinz Guanacaste, Costa Rica
 Austro Control, österreichisches Flugsicherungsunternehmen

Abkürzung